Паула́ускас (), женские формы Паула́ускайте и Паула́ускене () — литовская фамилия.

Известные носители

Мужская фамилия 
 Паулаускас, Артурас (род. 1953) — литовский юрист, председатель Сейма Литовской Республики в 2000—2006 гг.
 Паулаускас, Гедиминас (род. 1982) — литовский футболист.
 Паулаускас, Модестас Феликсович (род. 1945) — советский литовский баскетболист и тренер.
 Паулаускас, Роландас (род. 1954) — литовский общественный и политический деятель.

Женская фамилия 

 Паулаускайте, Виргиния (род. 1972) — литовская кёрлингистка и тренер.
 Паулаускене, Вилма (урожд. Домкуте, род. 1966) — советская и литовская шахматистка.
 Новицкене, Гинтаре (урожд. Паулаускайте, род. 1991) — литовская шахматистка.